The Law of Nature – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Pyramid Film Company
The Law of Nature – film del 1917 prodotto dalla Lincoln Motion Picture Company
The Law of Nature – film del 1919 diretto da David G. Fischer